Os courent est le  de la série de bande dessinée Pierre Tombal, écrite par Raoul Cauvin et dessinée par Marc Hardy. L'ouvrage est publié en 1995.

Synopsis

Personnages principaux

Lien externe 

Album de Pierre Tombal
Album de bande dessinée sorti en 1995